Лак-де-Тане () — горное озеро, расположенное на высоте 1409 метров над уровнем моря, в кантоне Вале в Швейцарии, в муниципалитете .

География 

К озеру можно пройти из  через перевал Коль-де-Тане. Озеро Лак-де-Тане зарегистрировано в  Швейцарии.

Примечания 

Бассейн Роны
Озёра кантона Вале